Соревнования по прыжкам на батуте на летних Олимпийских играх 2020 прошли 30 и 31 июля в гимнастическом центре . Спортсмены разыграли два комплекта медалей: среди мужчин и среди женщин.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Квалификация

Место проведения

Примечания

Ссылки 
 Прыжки на батуте на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020

Прыжки на батуте на Олимпийских играх
Прыжки на батуте на летних Олимпийских играх 2020